Frénois (Côte-d'Or)
 Frénois (Vosges)

Desambiguações de topônimos